La troisième saison de Ninja Warrior : Le Parcours des héros, émission française de jeu télévisé, a été diffusée du  au  sur TF1. Elle est présentée par Denis Brogniart, Iris Mittenaere et Christophe Beaugrand. Il n'y a pas eu de vainqueur cette saison mais Jean Tezenas du Montcel est le candidat qui s'est rapproché le plus de la victoire avec sa chute à l'Ultime Envol.

Présentation de l'émission 
Le décor de l'émission est un parcours d'obstacles, situé au-dessus de piscines. Le but est de franchir tous les obstacles sans tomber dans l'eau, afin d'enclencher un buzzer situé au bout du parcours, et si possible en un minimum de temps. Contrairement à un jeu du même type comme Wipeout, toute erreur est éliminatoire, et il est impossible de recommencer un obstacle.

 Tout d'abord au début des émissions 1, 2, 3, 4 et 5 se trouve le parcours de qualification avec 5 obstacles qui change à chaque émission. Un par un, les 50 candidats ont pour but de le franchir et d'aller buzzer au bout du parcours. Seuls les 12 meilleurs (dont la meilleure femme de la soirée) sont sélectionnés pour la demi-finale.

 La demi-finale avec à chaque fois, l'Escalator, les Disques Renversés, l'Échelle d'Hercule, le Cylindre d'Acier et enfin la Cheminée de l'Extrême. Seuls 25 candidats (5 par soirées) et la meilleure femme de toutes les demi-finales sont sélectionnés pour la finale.

 La finale, avec 2 parcours dotés d'épreuves encore plus dures avec sur le premier parcours le Pont Suspendu, la Grande Hélice, le Roller Coaster, les Balances Infernales, le Mur, l'Homme-Araignée et enfin l'Ascenseur de l'Extrême et sur le second parcours, les Dominos, le Pont de Singe, l'Échelle d'Hercule, la Danse des Sabres, les Parois de Plomb, le Mur des Titans, les Hauts Plateaux, le Plafond de Verre, l'Ultime Envol et pour finir, la Tour des Héros.
Le premier parcours de la finale doit être impérativement terminé en moins de 3 min 45 et l'écoulement de la limite du temps ou une chute est fatale puisque les candidats ne sont plus repêchés.
Les 5 premiers obstacles du second parcours doivent obligatoirement être effacés en moins de 2 min 45. Là-encore, dépasser la limite de temps ou chuter entraîne l'élimination et les candidats ayant échoué ne peuvent une nouvelle fois pas être repêchés.
Les 4 derniers obstacles du second parcours ne possèdent plus de limite de temps, le candidat peut alors prendre tout le temps qui lui semble nécessaire pour avancer. Les règles concernant l'élimination restent les mêmes.

Pour se qualifier pour la phase suivante, il faut terminer le parcours en un minimum de temps. Au cas où trop peu de candidats ont pu atteindre le buzzer, les candidats sont repêchés par rapport au dernier obstacle franchi, puis au temps. Cependant, pour accéder à la Tour des Héros, il faut impérativement terminer le parcours final, ce qui fait qu'il peut n'y avoir aucun vainqueur sur une saison si personne ne termine ce parcours. À ce jour, il n'y a aucun vainqueur.

Contrairement à America Ninja Warrior, toutes les émissions de qualifications se déroulent dans la même ville: Cannes.

Émissions

Qualifications  : vendredi 31 août 2018

Premier parcours 

 Légende
  Candidat ayant terminé le parcours dans son intégralité.

Deuxième parcours 

 Légende
  Candidat ayant terminé le parcours dans son intégralité.

Qualifications  vendredi 7 septembre 2018

Premier parcours 

 Légende
  Candidat ayant terminé le parcours dans son intégralité.

Deuxième parcours 

 Légende
  Candidat ayant terminé le parcours dans son intégralité.

Qualifications  vendredi 14 septembre 2018

Premier parcours 

 Légende
  Candidat ayant terminé le parcours dans son intégralité.

Deuxième parcours 

 Légende
  Candidat ayant terminé le parcours dans son intégralité.

Qualifications  vendredi 21 septembre 2018

Premier parcours 

 Légende
  Candidat ayant terminé le parcours dans son intégralité.

Deuxième parcours

Qualifications  vendredi 28 septembre 2018

Premier parcours 

 Légende
  Candidat ayant terminé le parcours dans son intégralité.

Deuxième parcours 

À noter que 8 candidats sur les 12 ont buzzé dans cette demi-finale !

 Légende
  Candidat ayant terminé le parcours dans son intégralité.

Finale : vendredi 5 octobre 2018

Premier parcours 

 Légende
  Candidat ayant terminé le premier parcours et se qualifiant pour le second.

Deuxième parcours 

 Légende
  Candidat ayant terminé la première partie du deuxième parcours et se qualifiant pour les quatre derniers obstacles.

Quatre derniers obstacles 

 Légende
  Candidat vainqueur de la compétition.

Audiences 

Légende
 Plus hauts chiffres d'audiences.
 Plus bas chiffre d'audiences.

Notes et références

Notes

Références 

Jeu télévisé diffusé sur TF1
Émission de télévision produite en France
2018 à la télévision en France
Saison de Ninja Warrior